Отта́вский догово́р или Конве́нция о запре́те противопехо́тных мин — договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей. На 14 декабря 2017 года участниками договора являются 163 государства.

Конвенция о конкретных видах обычного вооружения и Протокол II 
В 1980 году ООН была принята , запрещающая или ограничивающая применение видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. В Протоколе II к тексту конвенции, опубликованном в 1983 году и ограничивающем способы ведения минной войны, давалось определение терминов «мина» и «дистанционно устанавливаемая мина», но не проводилось чёткого различия между противопехотными и противотранспортными минами. Протокол был к тому же ратифицирован только 65 странами.

За первые десять лет, прошедшие после подписания Протокола II, обнаружилось его слабое влияние на применение мин в конфликтах, имевших место в этот период. Одной из проблем было то, что Протокол регламентировал применение мин в международных конфликтах, а большинство жертв минной войны приходилось на внутренние, религиозные и межэтнические конфликты. Протокол, запрещавший применение мин против гражданского населения, также не регламентировал избирательность действия и время активного состояния после их установки.

В 1995 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН был подготовлен расширенный проект протокола, принятый в следующем году на конференции стран-участниц Конвенции 1980 года. Новый протокол включал детальные определения противопехотных мин, мин-ловушек, дистанционного управления и других терминов и более жёстко регламентировал требования к конструкции и способам применения мин, включая механизмы самонейтрализации и самодеактивации для дистанционно устанавливаемых мин. Запрещались передача и экспорт противопехотных мин сторонам, не связанным положением Протокола. К 2004 году своё согласие с положениями нового Протокола выразили 70 стран. В число этих стран входят Израиль, Индия, КНР, Пакистан и Российская Федерация, не являющиеся участниками Конвенции 1980 года.

Оттавский процесс 
Параллельно с усилиями по детализации Протокола II в октябре 1996 года по инициативе правительства Канады была собрана международная конференция по полному запрету производства, хранения, экспорта и применения противопехотных мин. В конференции участвовали представители 50 государств -организаторов и 24 стран-наблюдателей при активной поддержке неправительственных организаций, в том числе Международного Красного Креста, и она положила начало так называемому Оттавскому процессу, целью которого стала выработка и подписание в течение одного года договора о запрещении противопехотных мин. В число стран-инициаторов входили развитые западные страны, заинтересованные в проведении гуманитарных и миротворческих акций в «горячих точках»; развивающиеся страны, больше всего страдающие от применения мин во внутренних конфликтах и нуждающиеся в помощи по разминированию своей территории; и страны-нейтралы, не производящие противопехотные мины. Всего за один год усилия стран-членов Оттавского процесса, собиравшихся на конференции в Вене (февраль 1997), Брюсселе (июль 1997) и Осло (сентябрь 1997), привели к тому, что в декабре 1997 года на заключительной конференции в Оттаве Договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении был подписан представителями 122 стран. Всего за четыре месяца договор ратифицировали 40 стран, и он вступил в силу.

Положения и страны-участницы Оттавского договора 
Договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, уничтожение запасов в четырёхлетний срок (за исключением минимального количества, необходимого для разработки методов обнаружения и извлечения или уничтожения) и разминирование минных полей в десятилетний срок. Текст договора включает описание мер проверки выполнения его положений, включая передачу Генеральному секретарю ООН отчётов о принимаемых мерах. Под действие договора не попадают противотанковые мины с элементом неизвлекаемости (несмотря на мнение части стран-участников о том, что их следует рассматривать и как противопехотный боезапас) и управляемые осколочные противопехотные мины направленного поражения (типа «Клеймор»).

По состоянию на 14 декабря 2017 года в мире насчитывалось 163 государства-участников договора. 30 государств не являлись участниками договора. Одно государство подписало, но не ратифицировало конвенцию. В число стран, отказавшихся подписать договор, входят три из пяти постоянных членов СБ ООН: КНР, Российская Федерация и США, а также Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств. Многие из этих стран заявили о принципиальном согласии с положениями договора и намерении присоединиться к нему «в разумные сроки».

Уничтожение запасов противопехотных мин 
В ходе реализации Оттавского договора уничтожались запасы противопехотных мин стран-участниц (иногда за счет собственных средств государства-участника, иногда за счет иностранного финансирования):
  в 2002 году стала первой страной СНГ, которая уничтожила все запрещённые Оттавским договором противопехотные мины (кроме тех, что находились на территории неконтролируемой официальным Кишиневом Приднестровской Молдавской Республики);
  уничтожил свои последние противопехотные мины в 2004 году;
  в 2015 году был объявлен страной, полностью свободной от противопехотных мин.
 . В декабре 2016 года официально объявлено о ликвидации всех запрещённых Оттавским договором противопехотных мин в Польше. Ликвидация прошла быстро — договор вступил в силу для Польши с 1 июня 2013 года. Всего было уничтожено в Польше более 1 млн противопехотных мин.
 . В апреле 2017 года последние запрещённые противопехотные мины были уничтожены в Белоруссии. Уничтожение мин в Белоруссии заняло около 3-х лет и производилось при финансовой поддержке Евросоюза. Всего на уничтожение противопехотных мин в Белоруссии ЕС потратил около 4 млн евро. Для ликвидации мин в Речице был создан центр, который обеспечивал работой 17 человек.

По состоянию на 2006 год ситуация в 151 стране-участнице Оттавского договора была следующей:
 74 государства уничтожили свои минные арсеналы;
 64 государства никогда не имели противопехотных мин;
 13 государств сохраняли минные арсеналы.

Согласно докладу 2010 года ситуация в 151 стране-участнице была следующей:
 86 государств уничтожили свои минные арсеналы;
 64 государства никогда не имели противопехотных мин (кроме использования в учебных целях);
 1 государство (Экваториальная Гвинея) не предоставило информации, но предположительно противопехотных мин не имело;
 5 государств сохранили минные арсеналы — Белоруссия, Ирак, Греция, Турция и Украина.

С 2010 года к договору присоединились еще 6 стран: Южный Судан, Тувалу, Финляндия, Польша, Сомали и Оман. Согласно докладу 2016 года мины сохранялись у властей 7 стран-участниц, а Тувалу не сообщило официальных сведений, но предположительно минами не обладает. С учетом полного уничтожения в 2017 году мин в Белоруссии, только 6 — 7 стран-участниц обладают минами.

Срок очистки территории государства от противопехотных мин зависит от наличия финансирования, а также от объема минного арсенала и наличия (отсутствия) минных полей. Уничтожение противопехотных мин может происходить и в условиях вооруженного конфликта. Например, Украина уничтожает противопехотные мины в условиях войны на Донбассе. Арсенал Украины огромен — 6 млн противопехотных мин по состоянию на 2011 год. В ноябре 2016 года объявлено об уничтожении из этих запасов 1 млн мин. Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 года. Согласно этому документу, мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и НАТО (1,08 евро на каждую мину).

Греция вывозила свои противопехотные мины для уничтожения на завод «Миджур» в Болгарию. Однако в 2014 году на этом предприятии произошел взрыв (погибли 15 человек), завод лишился лицензии на утилизацию, и в 2018 году сообщили, что Болгария вернула в Грецию 200 тысяч противопехотных мин.

Сохраненные мины в странах-участницах договора 
Оттавский договор разрешает странам-участницам оставлять некоторое количество запрещённых противопехотных мин для обучения разминированию. Конкретное число «удержанных» мин в договоре не указано. Однако оно значительно. В докладе 2006 года сообщалось, что 69 стран-участниц Оттавского договора «удержали» от уничтожения в общей сложности более 227 тыс. противопехотных мин. При этом большинство стран не отчитывались, на какие цели используются «удержанные» мины. По состоянию на 2006 год 71 страна-участница Оттавского договора решила не оставлять ни одной мины. Большинство «удержанных» для обучения мин по состоянию на 2006 год находилось в 5 странах: Бразилия, Турция, Алжир, Бангладеш и Швеция.

В докладе 2016 года сообщалось, что 71 государство-участник «удержало» 158 776 мин. Больше всего (более 10 тыс. противопехотных мин каждая) «удержали» три страны — Финляндия, Турция и Бангладеш. По состоянию на 2016 год 86 стран-участниц Оттавского договора не оставили ни одной мины.

Снятие минных полей: страны свободные от противопехотных мин 
Статья 5 Оттавского договора предусматривает ликвидацию минных полей в странах-участницах в 10-летний срок. Доклад «Landmine Monitor 2017» называет 27 стран-участников Оттавского договора, где такая ликвидация завершена и которые стали свободными от мин (данные на ноябрь 2017 года):

Финансирование разминирования 
Суммарный объем международного финансирования противоминной деятельности в 2005 году составил 376 млн долларов США. Основными донорами были США, ЕС и Япония.

Пострадавшие от мин в странах-участницах договора 
За 2015 год число пострадавших от противопехотных мин по странам-участницам договора составило:
  — 1310 человек;
  — 988 человек;
  — 589 человек;
  — 221 человек;
  — 167 человек;
  — 111 человек;
  — 104 человека.

О судьбе пострадавших от противопехотных мин можно судить по данным из Афганистана за 2014 год. В Афганистане в 2014 году от противопехотных мин пострадали 1296 человек, из которых погибли 575 человек и 721 человек был ранен.

Мнения 
Лауреат Нобелевской премии мира 1997 года Джоди Уильямс назвала готовность Канады выйти из привычных рамок дипломатического процесса ключевым элементом в успехах движения за запрещение противопехотных мин.

Страны, ратифицировавшие конвенцию или присоединившиеся к ней

Страны, подписавшие, но не ратифицировавшие конвенцию

Страны, не подписавшие конвенцию

США и Оттавский договор 
США не подписали и не ратифицировали Оттавский договор, но стали одним из основных спонсоров проводимого в рамках договора разминирования. В 2014 году президент США Барак Обама запретил использование американскими вооруженными силами противопехотных мин на всей территории Земли (кроме Кореи), но в 2020 году его преемник Дональд Трамп этот запрет отменил.

Россия и Оттавский договор 

Россия также не подписала ни одного документа в этом договоре. ВС РФ по-прежнему имеют на вооружении все типы противопехотных мин советско-российского производства. На западе Европейской части России со времён Второй мировой войны до сих пор не обезврежены как советские, так и германские противопехотные мины, которые периодически наносят ущерб и вызывают гибель гражданского населения в местах срабатывания. Также противопехотные мины советского производства использовались противоборствующими сторонами во время двух российско-чеченских войн. В Чечне эти мины до сих пор полностью не обезврежены.

См. также 

 Договор об обычных вооружённых силах в Европе
 Договор о кассетных боеприпасах
 Конвенция по кассетным боеприпасам

Примечания

Ссылки 
 Конвенция о запрещении противопехотных мин  Полный текст
 Канадский официальный сайт, посвящённый Оттавскому договору
 ICBL website  (Международное движение за запрещение противопехотных мин)
 Полный текст договора на английском языке 
 Полный текст договора на нескольких языках 

Противопехотные мины
Договоры об ограничении вооружений